Солотепек има више значења:

 Солотепек (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Солотепек (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику